Orozco è un cognome di origine basca che può riferirsi a:
 Ana María Orozco – attrice colombiana
 Andrés Orozco – calciatore colombiano
 Gabriel Orozco – artista messicano
 Javier Orozco – calciatore messicano
 Jonathan Orozco – calciatore messicano
 José Clemente Orozco – pittore messicano
 Michael Orozco – calciatore statunitense
 Olga Orozco – scrittrice argentina
 Pascual Orozco – capo rivoluzionario messicano
 Yohandry Orozco – calciatore venezuelano

Pagine correlate 
 Orozko – comune dei Paesi Baschi